Александр Григорьевич Крамаренко (1915, село Корнеевка Киевской губернии, теперь Барышевского района Киевской области — ?) — советский государственный деятель, 1-й секретарь Луганского городского комитета КПУ. Член Ревизионной Комиссии КПУ в январе 1956 — марте 1966 г. Депутат Верховного Совета УССР 5-6-го созывов.

Биография 
Родился в бедной крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в 1930 году в сельскохозяйственной артели «Луч солнца» Барышевского района на Киевщине.

Образование высшее. В 1939 году окончил Киевский индустриальный институт.

В 1939—1941 годах — инженер-конструктор Ворошиловградского паровозостроительного завода имени Октябрьской революции.

Член ВКП(б) с 1941 года.

С октября 1941 до 1945 года — в Красной армии. Участник Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Служил старшим паровозным техником 10-го отдельного дивизиона бронепоездов 61-й армии Западного фронта.

В 1945—1951 годах — заместитель главного конструктора, заместитель начальника производственного отдела Ворошиловградского паровозостроительного завода имени Октябрьской революции.

В 1951—1954 годах — 2-й секретарь Ворошиловградского городского комитета КП(б)У Ворошиловградской области.

В сентябре 1954 — ноябре 1963 года — 1-й секретарь Ворошиловградского (Луганского) городского комитета КПУ Ворошиловградской (Луганской) области.

Звание 
 техник-лейтенант
 инженер-майор

Награды 
 орден «Знак Почета»
 медаль «За боевые заслуги» (4.10.1942)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Источники 
 газета «Знамя победы» (Луганск) — 1959 год — февраль.
 

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Родившиеся в 1915 году
Родившиеся в Барышевском районе
Члены Ревизионной комиссии КП Украины
Первые секретари Ворошиловградского горкома КП Украины
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС